Them har flere betydinger:

 Them (by) – en by i Midtjylland
 Them Kommune – en dansk kommune
 Them Andelsmejeri – et mejeri
 Them (gruppe) – en irsk-britisk rockgruppe
 Them (drengenavn) – et drengenavn